Полноводная  — топоним (основной тип: потамоним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Полноводная — река, левый приток р. Афонькина, координаты 66°21' с. ш. 174°45' в. д., код ГКГН 768418.
 Полноводная — река, правый приток р. Пыкаромкоом, координаты 67°59' с. ш. 176°28' в. д., код ГКГН 768721.
 Полноводная — гора, юго-западнее г. Глянцевая, правобережье р. Пыкаромкоом, координаты 67°58' с. ш. 176°33' в. д., код ГКГН 785561.
 Полноводная — река, левый приток р. Вачелеваам, координаты 66°50' с. ш. 176°33' в. д., код ГКГН 791017.
 Полноводная — река, правый приток р. Малый Эмувеем, координаты 68°31' с. ш. 178°18' з. д., код ГКГН 788891.

См. также 
 Полноводное
 Полноводный